Denning est un patronyme anglo-saxon. Le mot peut faire référence à :

Patronyme 

 Carolyn Denning (1927-2016), pédiatre américaine ;
 Alfred, Lord Denning (1899-1999), avocat et juge britannique ;
 Richard Denning (1914-1998), acteur américain ;
 Robert Denning (1927-2005), décorateur intérieur américain ;
 Troy Denning (né en 1958), romancier américain spécialisé en science-fiction et fantasy ;
 William Frederick Denning (1849-1931), astronome amateur britannique.

Astronomie 
 Denning, cratère d'impact situé sur Mars.
 Denning, cratère d'impact situé sur la Lune.
 (71885) Denning, un astéroïde de la ceinture principale.

Toponyme 

 Denning, ville américaine de l'Arkansas ;
 Denning, ville américaine située dans l’État de New York.

Homonymie de patronyme